OD sings Alfvén is een compact disc van Orphei Drängar. OD is een mannenkoor uit Zweden dat al sinds 1853 bestaat. De componist Hugo Alfvén was een tijdlang dirigent van dat koor en ook muzikaal leider. Alfvén schreef in die hoedanigheid een aantal liederen voor dit ensemble. Het album bevat daarnaast een aantal lieden voor zangstem/piano van dezelfde componist. Een uitzondering daarop is track 19, dat is een toonzetting van August Söderman in een bewerking van Alfvén.

Musici
Orphei Drängar onder leiding van Robert Sund (A)
Claes-Håkan Ahnsjö – tenor (B)
Folke Alin – piano (C)

Muziek 

Muziekalbum uit 1993